Малая Черниговка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Черниговка — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.

Украина 
 Малая Черниговка — село в Овручском районе Житомирской области.

См. также 
 Черниговка
 Большая Черниговка